Bernhard Bock (* 26. Dezember 1980 in Graz) ist ein österreichischer Eishockeytorwart, der seit 2012 bei der VEU Feldkirch in der österreichischen Nationalliga unter Vertrag steht.

Karriere 
Bernhard Bock begann seine Karriere in den neunziger Jahren in den Nachwuchsmannschaften des nicht mehr existenten EC Graz und brachte es dort bereits recht früh zu ersten Einsätzen als Ersatztorwart. Im Jahr 1998 wagte er den Sprung ins Ausland und wechselte zu den Ratinger Ice Aliens, wo er jedoch nur neun Spiele absolvierte und nicht überzeugen konnte. So kehrte er nach Österreich zurück und verbrachte eine Saison bei der VEU Feldkirch, wo er auch zu seinem ersten Einsatz in der Österreichischen Bundesliga kam. Aber erst nach seinem Wechsel zum EK Zell am See kam er zu regelmäßigen Einsätzen und teilte sich die Position des ersten Torwarts mit Patrick Machreich. Für die Saison 2001/02 unterschrieb er einen Vertrag beim EHC Lustenau, wo er sich für die beiden folgenden Jahre die Eiszeit mit Jürgen Penker teilte. 

Da er sich jedoch in Lustenau nicht durchsetzen konnte, kehrte er zum EK Zell am See zurück, der mittlerweile in der Nationalliga, Österreichs zweithöchster Spielklasse, aktiv war. Dort schaffte er den Sprung zum ersten Torwart, schied mit der Mannschaft jedoch im Halbfinale aus. Im Jahr darauf brachte er zwar erneut gute Leistungen, wurde aber schließlich durch den ehemaligen KAC-Torhüter Michael Suttnig abgelöst, der vom Ligakonkurrenten EC Red Bull Salzburg nach Zell wechselte. Bock ging im Jahr darauf den umgekehrten Weg und wechselte zu den Salzburgern. Dort wurde er vornehmlich als Ersatztorwart in der Bundesliga eingesetzt und absolvierte weiterhin Spiele im Farmteam des Clubs in der Nationalliga. In der Saison 2006/07 verzeichnete er mit 2.65 Gegentoren pro Spiel den niedrigsten Gegentorschnitt der Liga, obwohl er weiterhin nur die Nummer zwei hinter Reinhard Divis darstellte. 

In der folgenden Spielzeit nahmen ihn der EC Graz 99ers unter Vertrag, der mit ihm und dem ehemaligen Innsbruck-Torwart Claus Dalpiaz eine österreichische Lösung für die Torhüterposition etablieren wollte, was jedoch auch aufgrund einer äußerst schlechten Mannschaftsleistung nicht gelang. Bock wurde aus seinem Vertrag entlassen und kehrte in die Nationalliga zurück, wo er von 2008 bis 2010 beim EC-TREND Dornbirn spielte und mit dem Club in der Saison 2008/09 den Vizemeistertitel erringen konnte. Auch in der folgenden Saison etablierte sich der Club in der vorderen Tabellenhälfte. Um die Chancen in den Playoffs zu erhöhen, wurde Bock jedoch Anfang 2010 mit Hannes Enzenhofer ein Bundesliga-erfahrener Torwart zur Seite gestellt. In den Jahren 2010 bis 2011 spielte Bock für seinen Ex-Verein EHC Lustenau in der Nationalliga.

Bernhard Bock wurde vier Mal in die Jugend-Auswahlmannschaften Österreichs einberufen, konnte sich jedoch nie für die Senioren-Nationalmannschaft empfehlen.

Erfolge und Auszeichnungen und Erfolge 
 2007 Österreichischer Meister mit dem EC Red Bull Salzburg
 2007 Bester Gegentorschnitt der Österreichischen Eishockeyliga
 2010 Meister der Nationalliga mit dem EC hagn_leone Dornbirn

Karrierestatistik

Hauptrunde

Play-offs

International

Weblinks 
 
 
 

Eishockeynationaltorwart (Österreich)
Eishockeytorwart (VEU Feldkirch)
Eishockeytorwart (EK Zell am See)
Eishockeytorwart (EC Red Bull Salzburg)
Eishockeytorwart (Graz 99ers)
Eishockeytorwart (Dornbirner EC)
Österreichischer Meister (Eishockey)
Österreicher
Geboren 1980
Mann